Sosa peut désigner :

Patronyme 
 Arturo Sosa (né en 1948), prêtre catholique vénézuélien, préposé général de la Compagnie de Jésus ;
 Adrián Sosa Nuez, écrivain et théologien espagnol ;
 Borna Sosa (né en 1998), footballeur croate ;
 Camila Sosa Villada (née en 1982), femme trans et auteur argentine ;
 Carlos Sosa (1919-2009), footballeur argentin ;
 Clara Sosa (1991-), mannequin paraguayenne ;
 Constantino Urbieta Sosa (1907-1983), footballeur argentin et paraguayen ;
 Domingo Sosa (1788-1866), militaire et homme politique argentin ;
 Édgar Sosa (né en 1979), boxeur mexicain ;
 Emilce Sosa (née en 1987), joueuse argentine de volley-ball ;
 Francisco Sosa, footballeur paraguayen ;
 Franco Sebastián Sosa (né en 1981), footballeur argentin ;
 Iván Sosa (né en 1997), coureur cycliste colombien ;
 Jerónimo de Sosa, généalogiste espagnol du  ;
 José Sosa (né en 1985), footballeur argentin ;
 Mario Sosa (1910-?), footballeur cubain ;
 Mercedes Sosa (1935-2009), chanteuse argentine ;
 Omar Sosa (né en 1965), pianiste et compositeur cubain ;
 Roberto Sosa (né en 1935), footballeur uruguayen ;
 Roberto Carlos Sosa (né en 1975), footballeur argentin ;
 Rubén Sosa (né en 1966), footballeur uruguayen ;
 Ruben Sosa, dessinateur argentin ;
 Rubén Héctor Sosa (1936-2008), footballeur argentin ;
 Sammy Sosa (né en 1968), joueur dominicain de baseball.

Toponymes

Allemagne 
 Sosa, commune allemande situé dans le Land de Saxe.

Argentine 
 Estación Sosa, localité rurale argentine située dans le département de Paraná et dans la province d'Entre Ríos.

Japon 
 Sōsa, ville japonaise située dans la préfecture de Chiba.

Portugal 
 Sosa, paroisse de la municipalité de Vagos, située dans le district d'Aveiro et la région Centre.

Venezuela 
 Sosa, une des douze municipalités de l'État de Barinas au Venezuela ;
 Sosa, une des deux paroisses civiles de la municipalité de Julián Mellado, dans l'État de Guárico ;
 Sosa, capitale de la paroisse civile de Sosa de la municipalité de Julián Mellado, dans l'État de Guárico.

Autres 
 Sport Olympique Saint-Amantais, club de football ;
 la numérotation de Sosa-Stradonitz, système mathématique de numérotation des ancêtres en généalogie, nommée d'après deux de ses créateurs, Jérôme de Sosa (qui la préconisa en 1676) et Stephan Kekulé von Stradonitz (qui la reprit en 1898).

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme